Miasta w USA:
 Erving – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Franklin

Gminy w USA:
 Erving (ang. Erving Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Franklin
 Erving (ang. Erving Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Jewell